– japońska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu Kobe Clinic, uczestniczka Mistrzostw Świata 2009 w Libercu.

Przebieg kariery 
Pierwszy skok w życiu oddała w 1984 w rodzinnym Sapporo. Po raz pierwszy na międzynarodowej arenie wystartowała 19 lutego 2003 w Breitenbergu w konkursie organizowanym przez FIS i uplasowała się w nim na 15. miejscu. 1 marca 2003 w Schönwaldzie w konkursie tej samej rangi zajęła siódme miejsce. W Pucharze Kontynentalnym po raz pierwszy wystartowała 8 lutego 2005 w Schönwaldzie i zajęła w nim 16. miejsce.

6 marca 2005 w Sapporo po raz pierwszy w karierze stanęła na podium międzynarodowych zawodów w skokach narciarskich. Zajęła wówczas drugie miejsce za Danielą Iraschko w konkursie FIS. 

2 marca 2006 w Zaō stanęła na najniższym stopniu podium konkursu Pucharu Kontynentalnego. Podobnie 19 sierpnia 2007 w Ramsau am Dachstein. 

2 marca 2008 w Sapporo wygrała pierwszy w karierze konkurs FIS, a 17 sierpnia tego roku w Bischofshofen odniosła pierwsze zwycięstwo w konkursie Pucharu Kontynentalnego. Poza tym czterokrotnie zajęła drugie miejsce w zawodach tej rangi (13 sierpnia 2008 w Pöhla, 16 sierpnia w Bischofshofen, 3 października w Libercu i 3 marca 2009 w Zaō) oraz raz miejsce trzecie – 10 sierpnia 2008 w Bischofsgrün.

Wzięła udział w konkursie o mistrzostwo świata w Libercu i zajęła w nim 25. miejsce.

Mistrzostwa świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Zaō – 2 marca 2006 (3. miejsce)
  Ramsau – 19 sierpnia 2007 (3. miejsce)
  Zaō – 3 marca 2009 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Bischofsgrün – 10 sierpnia 2008 (3. miejsce)
  Pöhla – 13 sierpnia 2008 (2. miejsce)
  Bischofshofen – 16 sierpnia 2008 (2. miejsce)
  Bischofshofen – 17 sierpnia 2008 (1. miejsce)
  Liberec – 3 października 2008 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na oficjalnej stronie FIS 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Sapporo
Urodzeni w 1978